Берви, Василий Фёдорович (1793—1859), — ординарный профессор и декан медицинского факультета казанского университета, сын британского консула в Данциге.
 Берви-Флеровский, Василий Васильевич (28 апреля (10 мая) 1829, Рязань — 4 октября 1918, Юзовка, ныне Донецк) — российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества, видный участник общественного движения 1860—1890-х годов.